M87 ou M-87 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 Llama M-87, un pistolet semi-automatique espagnol ;
 Orkan M87, un lance-roquettes multiples yougoslave.

Sciences 
Astronomie
 M87, une galaxie elliptique de la constellation de la vierge ;
 M87*, le trou noir supermassif en son centre.

Médecine
 Ostéonécrose, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Toumanski M-87, un moteur d’avion soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres